Севилья — многозначный термин.

 Севилья — город в Испании.
 Севилья — город и муниципалитет в Колумбии.
 Севилья — провинция в Испании.
 Севилья — средневековое мусульманское государство на юге современной Испании.
 Севилья — средневековое христианское государство на юге современной Испании.
 «Севилья» — испанский футбольный клуб.
 «Севилья» — исторический отель в Гаване.
 «Севилья» — главный аэропорт Севильи.
  — станция 2-й линии Мадридского метро.

Фамилия 
 Севилья, Брайан (род. 1986) — американский порноактёр и режиссёр, более известный под псевдонимом Джеймс Дин.
 Севилья, Давид (род. 1940) — мексиканский хоккеист на траве.
 Севилья, Жан-Поль (род. 1934) — французский и канадский пианист.
 Севилья, Кароль (род. 1999) — мексиканская актриса, певица.
 Севилья, Нинон (1929—2015) — кубино-мексиканская актриса, певица и танцовщица.
 Севилья, Оскар (род. 1976) — испанский велогонщик.
 Севилья, Сальва (род. 1984) — испанский футболист, полузащитник клуба «Эспаньол».

См. также 
 Большая Севилья — район в Испании
 «Севилья Атлетико» — испанский футбольный клуб.
 Севилья-ла-Нуэва — муниципалитет в Испании